Гриба́ускас () — литовская фамилия. Женская форма — Грибаускайте (). Известные носители:
 Грибаускас, Альгимантас (1960) — советский и литовский самбист.
 Грибаускас, Гинтарас (1969) — советский и литовский самбист.
 Грибаускас, Йозас Юргевич (1906—1964) — советский оперный режиссёр.
 Грибаускас, Паулюс (род. 1984) — литовский футболист.
 Грибаускайте, Даля (род. 1956) — литовский политик.